Beausoleil, BeauSoleil oder Beau Soleil steht für:

 Beausoleil, französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 BeauSoleil, eine Band 
 "Beau Soleil" (The Killing), die zwölfte Episode der Serie The Killing (Fernsehserie)
 Beausoleil Island, eine Insel im Huronsee, Ontario, Kanada

Personen
 Bobby Beausoleil (* 1947), ein amerikanischer Musiker und verurteilter Mörder
 Cléophas Beausoleil (1845–1904), kanadischer Journalist, Verleger und Politiker
 Joseph Malboeuf, dit Beausoleil (1752–1823), ein Farmer und politische Figur in Lower Canada
 Joseph Broussard (1702–1765), auch bekannt als Beausoleil, ein Führer der Acadian people in Acadia, später Nova Scotia und New Brunswick, Kanada
 Ian Beausoleil-Morrison, ein Professor für Ingenieurwesen an der Carleton University in Ottawa, Ontario
 Martine Bertereau, auch bekannt als Baroness de Beausoleil (ca. 1600 – nach 1642), eine französische Ingenieurin und Mineralogin